Il singolare dell'Ordina Open 1998 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1998.

Ruxandra Dragomir era la detentrice del titolo, ma ha perso nel 1º turno contro Julie Halard-Decugis.

Julie Halard-Decugis ha battuto in finale 6–3, 6–4  Miriam Oremans.

Teste di serie
Le prime 2 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Amanda Coetzer (secondo turno)
  Sandrine Testud (semifinali)
  Dominique Van Roost (primo turno)
  Sabine Appelmans (quarti di finale)

 Ruxandra Dragomir (primo turno) 
 Amélie Mauresmo (primo turno) 
 Corina Morariu (secondo turno) 
 Gala León García (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Sezione 1

Sezione 2

Collegamenti esterni 
 

Ordina Open 1998